Дэвид Рэй Гриффин (; ) — американский философ, теолог, методист, доктор философии, профессор философии религии и теологии, писатель.

Биография 
Вырос в штате Орегон, где он принимал активное участие в жизни своей протестантской церковной общины — Церкви Христовой. Приняв решение стать пастором, поступил в Северо-Западный христианский университет, однако консерватизм университета не отвечал его взглядам. Позже обучался в университете штата Орегон, слушал лекции П. Тиллиха. В этот период времени стал интересоваться философией религии. Получил докторскую степень в  (1970).

Гриффин в течение многих лет жил в Санта-Барбаре, работал преподавателем (1973—2004).

Являлся представителем течения — «».

В 1973 году был одним из создателей Центра исследований процесса, который занимается изучением теологии процесса, основанной на платоническом учении с элементами бергсонианства («философия процесса»). Исследования в этом направлении было инициировано Альфредом Нортом Уайтхедом и Чарльзом Хартсхорном.

Автор известных книг «The New Pearl Harbor» («Новый Пёрл-Харбор», 2004) и «The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions» (2004), посвящённых конспирологическим теориям и версиям террористических актов 11 сентября 2001 года в США, «Усама бен Ладен: Живой или мертвый?» (2009).

Избранные публикации

В области философии и теологии 
 A process Christology, Westminster Press, 1973, 
 Process Theology: An Introductory Exposition, в соавт., Philadelphia: Westminster Press, 1976, 
 John Cobb’s Theology in Process, Westminster John Knox Press, 1977, 
 Process and Reality, Free Press; 2 wydanie, 1979, 
 Physics and the Ultimate Significance of Time: Bohm, Prigogine and Process Philosophy, State University of New York Press, 1986, 
 The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State Univ of New York Press, 1988, 
 Spirituality and Society: Postmodern Visions (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1988, 
 Varieties of Postmodern Theology (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1989, 
 God and Religion in the Postmodern World: Essays in Postmodern Theology (Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1989, 
 Archetypal Process: Self and Divine in Whitehead, Jung, and Hillman, Northwestern University Press, 1990, 
 Sacred Interconnections: Postmodern Spirituality, Political Economy and Art (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1990, 
 Primordial Truth and Postmodern Theology (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1990, 
 God, Power, and Evil: A Process Theodicy, University Press of America, 1991, 
 Evil Revisited: Responses and Reconsiderations, State University of New York Press, 1991, 
 Founders of Constructive Postmodern Philosophy: Peirce, James, Bergson, Whitehead, and Hartshorne (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1993, 
 Postmodern Politics for a Planet in Crisis: Policy, Process, and Presidential Vision (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1993, 
 Jewish Theology and Process Thought (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1996, 
 Parapsychology, Philosophy, and Spirituality: A Postmodern Exploration (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1997, 
 Reenchantment Without Supernaturalism: A Process Philosophy of Religion (Cornell Studies in the Philosophy of Religion), Cornell University Press, 2000, 
 Religion and Scientific Naturalism: Overcoming the Conflicts (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought),State University of New York Press, 2000, 
 Process Theology and the Christian Good News: A Response to Classical Free Will Theism w 'Searching for an Adequate God: A Dialogue between Process and Free Will Theists', Cobb, Pinnock (pod redakcją), Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000, 
 Two Great Truths: A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith, Westminster John Knox Press, 2004, 
 Deep Religious Pluralism, Westminster John Knox Press, 2005, 
 Whitehead’s Radically Different Postmodern Philosophy: An Argument for Its Contemporary Relevance (SUNY Series in Philosophy), State University of New York Press, 2007,

Посвящённые террористическим актам 11 сентября 2001 года в США 
 The New Pearl Harbor|The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9-11, Olive Branch Press, 2004, 
 The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, Olive Branch Press, 2004, 
 Christian Faith and the Truth Behind 9/11: A Call to Reflection and Action, Westminster John Knox Press, 2006, 
 The American Empire and the Commonwealth of God: A Political, Economic, Religious Statement, в соавт., Westminster John Knox Press, 2006, 
 9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out, Vol. 1, в соавт., Olive Branch Press, 2006, 
 Debunking 9/11 Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official Conspiracy Theory (Revised & Updated Edition), Olive Branch Press, 2007, 
 9/11 Contradictions: An Open Letter to Congress and the Press, Interlink Publishing Group, 2008, 
 New Pearl Harbor Revisited: 9/11, the Cover-up and the Exposé, Olive Branch Press, 2008, 
 Osama Bin Laden: Dead or Alive?, Olive Branch Press, 2009, 
 Osama Bin Laden: Dead or Alive?, Arris Books UK, 2009, 
 The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 Is Unscientific and False, Interlink Publishing, 2009, 
 The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 Is Unscientific and False, Interlink Publishing, Arris Books UK, 2009,

Примечания

Ссылки 
 Дэвид Рэй Гриффин
 Книги Дэвида Рэя Гриффина

Писатели по алфавиту
Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Доктора философии по богословию
Богословы XX века
Философы по алфавиту
Философы США
Педагоги США
Выпускники Орегонского университета
Выпускники Университета Клермонт-Грэдуэйт
Протестантские богословы